Давид IX (); (? — 1360) — царь Грузии (1346—1360). Сын царя Георгия V. Из династии Багратионов.

Правление  
В царствование Давида IX по стране распространилась «Черная смерть» (1348), в результате которой погибли тысячи людей. В это время Грузия пережила несколько набегов монголов (Чобаниды). В стране настал экономический кризис.

Давид IX скончался в Гегути. Похоронен в Гелати.

Семья 
Был женат на Синдухтар, дочь атабага Кваркваре I Джакели. В этом браке родились трое детей:
 Баграт V Великий, царь Грузии (1360—1393).
 Гульхан-Евдокия (? — 2.05.1395), царевна. Была замужем за императором Трапезунда Мануилом III Комненом (1390—1412).
 Гулшар, царевна. Была замужем за Иоанном Квенипневели, эриставом Ксанским.

Литература 
 
 Cyrille Toumanoff, Les dynasties de la Caucasie chrétienne de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle : Tables généalogiques et chronologiques, Rome, 1990, pp. 138–139.
 Alexandre Manvelichvili, Histoire de la Géorgie, Paris, Nouvelles Éditions de la Toison d'Or, 1951, pp. 476, 243.
 Marie-Félicité Brosset, Histoire de la Géorgie depuis l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, v. 1-7, Saint-Pétersbourg, 1848-58 (lire ce livre avec Google Books), pp. 649–650.

 

Багратионы Грузинского царства
Давид 09
Давид 09